El término asterismo puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a un asterismo, un conjunto de estrellas;
 a un asterismo, un fenómeno óptico presente en las gemas;
 a un asterismo, un símbolo tipográfico relativamente raro.